Серге́й Па́влович фон Глазена́п (, Тверская губерния — 12 апреля 1937, Ленинград) — русский и советский , член-корреспондент (1928), почётный член (1929) АН СССР. Герой Труда (1932).

Биография 
Происходил из дворянского рода фон Глазенапов известного с XIII века. Родился  года в селе Павловское, близ Вышнего Волочка в многодетной семье инженера-путейца, который решил построить в своём имении винокуренный завод, но разорился.

Учился сначала в Тверской гимназии (шесть классов), в 1865/1866 уч. году — в 7-й Санкт-Петербургской гимназии. Поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1870 году. Более всего во время учёбы он интересовался астрономией, которую читал профессор А. Н. Савич. Был успешен в изучении математики, которую читал П. Л. Чебышёв — за сочинение на тему «Об арифметических непрерывных дробях» Глазенап получил золотую медаль.

Был оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию и начал работать в 1870 году сверхштатным астрономом в Пулковской обсерватории, где он до 1878 года много занимался вычислениями под руководством Деллена и Вагнера. В 1874 году за работу по наблюдению затмений спутников Юпитера он получил степень магистра астрономии.

С начала 1877 года в качестве приват-доцент он начал преподавать в Санкт-Петербургском университете. Докторскую диссертацию «Рефракционный уклон» он защитил в 1881 году — не в Петербургском университете, где встретилось препятствие в лице Савича, а по предложению Ф. А. Бредихина, в Московском университете. В качестве доцента он сменил Савича на кафедре астрономии, в 1885 году был утверждён экстраординарным, а с 1889 года — ординарным профессором; С. П. фон Глазенап стал третьим по счёту профессором астрономии Петербургского университета. В 1887—1888 годах он был деканом физико-математического факультета Петербургского университета. Преподавал в университете до 1924 года.

В 1879—1887 годах читал общий курс астрономии и космографии на Бестужевских Высших женских курсах. В 1881 году возглавил созданную по его инициативе при Петербургском университете астрономическую обсерваторию. Был членом Санкт-Петербургского математического общества.

В 1892 году был командирован в посёлок Абас-Туман, где создал первую в России горную астрономическую обсерваторию — временная обсерватория, принадлежавшая Петербургскому университету.

Похоронен на Шуваловском кладбище.

Семья 
В 1886 году женился на Татьяне Захаровне Васильевой (1864 — после 1937).

Сын Алексей в 1907 году c серебряной медалью окончил Александровский лицей; в 1910 году женился на Ольге Павловне Миллер. Во время Первой мировой войны А. С. Глазенап был назначен торговым представителем при русском посольстве в Норвегии, после Октябрьской революции в Россию не вернулся и оказался вместе с женой в фактической эмиграции. В Осло семья жила бедно. Алексей Сергеевич умер достаточно молодым, Ольга Павловна намного пережила супруга и скончалась в 1964 году. Сын Алексея и Ольги Глазенапов (внук астронома), по свидетельству знавших его людей, «отошёл от всего русского и разучился писать <по-русски>».

Дочь Мелетина (1890—?), с 11 ноября 1912 г. замужем за поручиком лейб-гвардии 1-й Артиллерийской бригады Георгием Павловичем Щербов-Нефедовичем.

Дочь Татьяна (1894—?)

Дочь Ольга (1904—?)

Сын Михаил (1906 — ?)

Научная деятельность 
Основные научные работы посвящены исследованию двойных и переменных звёзд, изучению движения спутников Юпитера, рефракции света в земной атмосфере. Рассмотрел вопрос о точности определения коэффициента аберрации по данным наблюдений затмений спутников Юпитера. Исследовал влияние неконцентричности атмосферных слоёв равной плотности на рефракцию, обнаружил существование периодичности в рефракционных уклонениях и рассмотрел её влияние на параллаксы и аберрацию звёзд. Заново определил параллаксы альфы Лиры, 61 Лебедя, альфы Возничего. Предложил простой и точный удобный способ определения орбит — графический метод вычисления истинной орбиты звезды по видимой, вычислил большое число этих орбит. Выполнил несколько тысяч наблюдений двойных и переменных звёзд. В 1889 году Парижская академия наук присудила С. П. фон Глазенапу за оригинальный метод определения орбит двойных звёзд золотую медаль.

В 1873 году разработал способ определения времени исходя из соответствующих высот Солнца с помощью солнечного кольца. В декабре 1874 года участвовал в экспедиции для наблюдения прохождения Венеры через диск Солнца в Восточной Сибири — проводил наблюдение в Уссурийском крае, на озере Ханка. В 1887 году он возглавлял экспедицию в Ярославскую губернию для наблюдений полного солнечного затмения (19 августа 1887).

С. П. Глазенап стал одним из организаторов Русского астрономического общества; был его председателем в 1893—1905 и в 1925—1929 годах. Он стал пионером в организации астрономических наблюдений в благоприятных астроклиматических условиях Крыма и Кавказа. Создал временную обсерваторию в Абастумани, на месте которой впоследствии, в 1932 году, была основана Абастуманская астрофизическая обсерватория. Энтузиаст развития любительской астрономии. В летнее время проводил наблюдения на девятидюймовом рефракторе Репсольда в имении Домкино Городецкой волости Лужского уезда, полученном в наследство его женой.

С. П. Глазенап был известен в своё время и как садовод. Ему принадлежит открытие вредителя, называемого рябиновой молью. Он много сил отдавал пчеловодству (которым занялся по совету А. М. Бутлерова). В имении Домкино Глазенап создал пчеловодческое хозяйство. Он был одним из главных организаторов «Русского общества пчеловодства» (1891) и первым его председателем. Труды учёного были отмечены в 1901 году на Всемирной выставке в Париже золотой медалью «За культуру яблок и пчеловодство». Им опубликованы десятки статей по пчеловодству; его труды были отмечены на Всемирной выставке в Париже в 1900 году золотой медалью «За культуру яблок и пчеловодство». В 1926 г. издана его книга «Маленькая пасека».

Библиография 
Автор многих учебников по астрономии и математике и популярных книг; занимался составлением вспомогательных математических, астрономических и геодезических таблиц.
 Сравнение наблюдений затмений спутников Юпитера с таблицами затмений и между собою. — СПб., 1874.
 Кометы и падающие звезды / Соч. С. П. Глазенапа, магистра астрономии, доц. Имп. С.-Петерб. ун-та, д. чл. Герм. астрон. о-ва. — Санкт-Петербург: скл. кн. в С.-Петерб. мастерской игр и учеб. пособий, ценз. 1881. — [4], 178, [1] с.: ил., табл.
 Рефракционный уклон. — СПб.: тип. Ф. С. Сущинского, 1881. — [2], IV, 146 с.
 Кометы и падающие звезды. — СПб.: скл. кн. в С.-Петерб. мастерской игр и учеб. пособий, 1881.
 Сферическая астрономия: Лекции доц. С.-П.-Б-ского ун-та С. П. Глазенапа. — СПб.: В. Н. Богословский, 1881/82
 Общий курс астрономии: Лекции, чит. в С.-Петерб. ун-те в 1881/82 ак. г. проф. С. П. Глазенапом. — СПб.: изд. С. Л. Сопоцько, 1881
 Сферическая астрономия: Курс студентов Петерб. ун-та, чит. С. П. Глазенапом в 1884/5 г. — СПб.: лит. Гробовой, [1885]
 Orbites des Etoiles doubles du Catalogue de Poulkowa, 1889.
 Mesures d' étoiles doubles faites à Hoursouf, 1891.
 О наблюдении переменных звёзд. // «Известия Русского астрономического общества». — 1892. — Вып. 1.
 Беседы во время Съезда пчеловодов на Выставке продуктов пчеловодства с 1 по 11 ноября 1891 года в Имп. Вольном экономическом обществе // Изд. под ред. С. П. фон-Глазенапа. — СПб., 1892.
 Друзьям и любителям астрономии. — СПб., 1904. — 454 с.
 Описательная астрономия: Сост. по лекциям заслуж. проф. С. П. Глазенапа, чит. в С.-Петерб. ун-те / Изд. студентом Л. Ф. Аусея; Под ред. С. П. Глазенапа. — СПб.: лит. А. Иконникова, 1908. — 318 с.
 Астрономические определения географических координат мест районов поземельно-устроительных работ в четырёх Сибирских губерниях. Т. 1—2. — СПб., 1909.
 Космография. — СПб.: тип. А. С. Суворина, 1909
 Солнечное кольцо: Простейший инструмент для точного определения времени и геогр. широты. — СПб.: тип. А. С. Суворина, 1909
 Научный сборник: Новое в обл. науки и прикл. знаний. Кн. 1. Астрономия. — СПб., 1909
 «Рождественский мальчик» // «Пробуждение». — 1909. — № 24. Статья посвящённая Исааку Ньютону.
 Кометы. — СПб.: тип. А. С. Суворина, 1910.
 Задачник по сельскому хозяйству // Сост. по К. Дилю. Кн. 1-2. — Петроград, 1914—1915
 Прямолинейная тригонометрия: Ч. 1-3. — СПб.: тип. А. С. Суворина, 1912—1916
 Космография: Для средних учеб. заведений. — Петроград: Гос. тип., 1917
 Математические и астрономические таблицы. В 2-х частях. — Л., Изд-во АН СССР, 1932.
 Каталог астрономических пунктов, лежащих в пределах Якутской АССР. — Л., 1934.
 Шестизначные таблицы логарифмов сумм и разностей по Гауссу. — М.—Л.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1935.
 Друзьям и любителям астрономии, 3-е изд. — Л., 1936.
Глазенап начал помещать в одной из петербургских газет астрономические бюллетени, в которых извещал о предстоящих значительных астрономических явлениях и об открытиях в астрономии. Много статей на астрономические темы были им напечатано в журналах «Русское богатство», «Самообразование», «Природа и люди» и др.

Награды, премии, должности 
 Председатель Русского астрономического общества (1893—1905).
 Премия Вальса Парижской АН (1889).
 Герой Труда (1932).
 Заслуженный деятель науки РСФСР.

Память 
 Именем Глазенапа назван кратер на обратной стороне Луны.
 Именем Глазенапа названа малая планета (857) Глазенаппия, открытая С. И. Белявским 6 апреля 1916 года в Симеизской обсерватории.
 «Башня Глазенапа» — неформальное название здания, построенного в 1892 году по инициативе С. П. Глазенапа для астрономических наблюдений в Абастумани.
 «Обсерватория Глазенапа» — неформальное название здания во дворе здания Двенадцати коллегий, в котором с 1887 по 1937 год располагалась Астрономическая обсерватория Санкт-Петербургского университета.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Перель Ю. Г. Выдающиеся русские астрономы. — М.—Л.: Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1951. — С. 123—140.
 Жуков В. Ю. Глазенап Сергей Павлович фон // Биология в Санкт-Петербурге. 1703—2008: Энциклопедический словарь / Отв. ред. Э. И. Колчинский; Сост.: Э. И. Колчинский, А. А. Федотова. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 137.
 

Выпускники Седьмой Санкт-Петербургской гимназии (Эвальда)
Сергей Павлович
Члены-корреспонденты АН СССР
Почётные члены АН СССР
Сотрудники Пулковской обсерватории
Профессора Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Преподаватели Бестужевских курсов
Русское астрономическое общество
Русское общество любителей мироведения
Герои Труда
Похороненные на Шуваловском кладбище
Члены Санкт-Петербургского математического общества